Mullus eller Barb är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Mullus ingår i familjen mullefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mullefiskar
Mullus